Gais — comuna na província de Bolzano, região do Trentino-Alto Ádige, na Itália.
 Gais — comuna no cantão de Appenzell Exterior, na Suíça.
 GAIS — clube de futebol da Suécia
 Gay — na forma aportuguesada "gai", cujo plural é "gais"

Desambiguação